Miejscowości w USA:
 Hiawassee – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Towns
Gminy w USA:
 Hiawassee (ang. Hiawassee Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Clay